Unbibium (), conhecido também como elemento 122, é um elemento desconhecido previsto, e com símbolo temporário Ubb.

Possui um número atômico 122.

Ver também
Island of stability

Ligações externas
Chemistry-Blog: Independent analysis of Marinov’s 122 claim
Marinov's Site

Elementos químicos hipotéticos